Un carter d'huile peut être, selon la technologie employée :
 Un carter humide si le carter sert de réservoir pour l'huile, comme sur la plupart des véhicules automobiles ;
 Un carter sec si le carter ne sert qu'à récupérer l’excédent d'huile d'un moteur comme sur les moteurs en étoiles, les véhicules tout-terrain ou les véhicules automobiles sportifs.